Dit is een lijst van planetoïden 14901-15000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (14901) - || 1992 SH || 21 september 1992 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (14902) Miyairi || 1993 BE2|| 17 januari 1993 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (14903) - || 1993 DF2|| 25 februari 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14904) - || 1993 FM14|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (14905) - || 1993 FV27|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (14906) - || 1993 NJ1|| 12 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (14907) - || 1993 OF3|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (14908) - || 1993 OQ4|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (14909) Kamtxatka || 1993 PY3|| 14 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (14910) - || 1993 QR4|| 18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (14911) - || 1993 RH2|| 15 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14912) - || 1993 RP3|| 12 september 1993 || PCAS
|-
| (14913) - || 1993 RP7|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (14914) - || 1993 TM26|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (14915) - || 1993 UM8|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (14916) - || 1993 VV7|| 10 november 1993 || G. J. Garradd
|-
| (14917) Taco || 1994 AD11|| 8 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (14918) - || 1994 BP4|| 21 januari 1994 || O. A. Naranjo
|-
| (14919) Robertohaver || 1994 PG || 6 augustus 1994 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (14920) - || 1994 PE33|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (14921) - || 1994 QA || 16 augustus 1994 || G. J. Garradd
|-
| (14922) - || 1994 TA3|| 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14923) - || 1994 TU3|| 7 oktober 1994 || K. J. Lawrence
|-
| (14924) - || 1994 VZ || 3 november 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (14925) - || 1994 VU2|| 4 november 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14926) - || 1994 VB3|| 4 november 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14927) - || 1994 VW6|| 1 november 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14928) - || 1994 WN1|| 27 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (14929) - || 1994 WP1|| 27 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (14930) - || 1994 WL3|| 28 november 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14931) - || 1994 WR3|| 27 november 1994 || F. Uto
|-
| (14932) - || 1994 YC || 24 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (14933) - || 1994 YX || 28 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (14934) - || 1995 BP || 23 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (14935) - || 1995 BP1|| 25 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (14936) - || 1995 BU2|| 27 januari 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (14937) Thirsk || 1995 CP3|| 1 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (14938) - || 1995 DN || 21 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (14939) Norikura || 1995 DG1|| 21 februari 1995 || A. Nakamura
|-
| (14940) Freiligrath || 1995 EL8|| 4 maart 1995 || F. Börngen
|-
| (14941) Tomswift || 1995 FY2|| 23 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (14942) Stevebaker || 1995 MA || 21 juni 1995 || AMOS
|-
| (14943) - || 1995 VD19|| 15 november 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14944) - || 1995 YV || 19 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (14945) - || 1995 YM3|| 27 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (14946) - || 1996 AN2|| 13 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (14947) Luigibussolino || 1996 AB4|| 15 januari 1996 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| (14948) - || 1996 BA || 16 januari 1996 || Kleť
|-
| (14949) - || 1996 BA2|| 24 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (14950) - || 1996 BE2|| 18 januari 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14951) - || 1996 BS2|| 26 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (14952) - || 1996 CQ || 1 februari 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14953) Bevilacqua || 1996 CB3|| 13 februari 1996 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| (14954) - || 1996 DL || 16 februari 1996 || NEAT
|-
| (14955) - || 1996 DX || 21 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (14956) - || 1996 DB1|| 22 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (14957) - || 1996 HQ22|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (14958) - || 1996 JK1|| 15 mei 1996 || NEAT
|-
| (14959) TRIUMF || 1996 JT3|| 9 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (14960) Yule || 1996 KO || 21 mei 1996 || P. G. Comba
|-
| (14961) d'Auteroche || 1996 LV3|| 8 juni 1996 || E. W. Elst
|-
| (14962) - || 1996 TL15|| 9 oktober 1996 || T. Okuni
|-
| (14963) - || 1996 TM15|| 11 oktober 1996 || T. Okuni
|-
| (14964) Robertobacci || 1996 VS || 2 november 1996 || L. Tesi, G. Cattani
|-
| (14965) Bonk || 1997 KC || 24 mei 1997 || N. Ehring
|-
| (14966) Jurijvega || 1997 OU2|| 30 juli 1997 || H. Mikuž
|-
| (14967) Madrid || 1997 PF4|| 6 augustus 1997 || A. López, R. Pacheco
|-
| (14968) Kubáček || 1997 QG || 23 augustus 1997 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (14969) Willacather || 1997 QC1|| 28 augustus 1997 || R. Linderholm
|-
| (14970) - || 1997 QA2|| 25 augustus 1997 || A. Sugie
|-
| (14971) - || 1997 QN3|| 30 augustus 1997 || ODAS
|-
| (14972) Olihainaut || 1997 QP3|| 30 augustus 1997 || ODAS
|-
| (14973) Rossirosina || 1997 RZ || 1 september 1997 || A. Boattini
|-
| (14974) Počátky || 1997 SK1|| 22 september 1997 || M. Tichý
|-
| (14975) Serasin || 1997 SA3|| 24 september 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| (14976) Josefčapek || 1997 SD4|| 27 september 1997 || P. Pravec
|-
| (14977) Bressler || 1997 SE4|| 26 september 1997 || E. Meyer
|-
| (14978) - || 1997 SD25|| 30 september 1997 || N. Kawasato
|-
| (14979) - || 1997 TK1|| 3 oktober 1997 || ODAS
|-
| (14980) - || 1997 TW9|| 5 oktober 1997 || L. Šarounová
|-
| (14981) - || 1997 TY17|| 6 oktober 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14982) - || 1997 TH19|| 8 oktober 1997 || T. Kagawa, T. Urata
|-
| (14983) - || 1997 TE25|| 12 oktober 1997 || G. R. Viscome
|-
| (14984) - || 1997 TN26|| 11 oktober 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14985) - || 1997 UU2|| 25 oktober 1997 || T. Urata
|-
| (14986) - || 1997 UJ3|| 26 oktober 1997 || T. Kobayashi
|-
| (14987) - || 1997 UT3|| 26 oktober 1997 || T. Kobayashi
|-
| (14988) Tryggvason || 1997 UA7|| 25 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (14989) Tutte || 1997 UB7|| 25 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (14990) Zermelo || 1997 UY10|| 31 oktober 1997 || P. G. Comba
|-
| (14991) - || 1997 UV14|| 31 oktober 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (14992) - || 1997 UY14|| 26 oktober 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (14993) - || 1997 UC15|| 26 oktober 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (14994) Uppenkamp || 1997 UW18|| 28 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (14995) Archytas || 1997 VY1|| 5 november 1997 || P. G. Comba
|-
| (14996) - || 1997 VY2|| 5 november 1997 || A. Sugie
|-
| (14997) - || 1997 VD4|| 1 november 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14998) - || 1997 VU6|| 1 november 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14999) - || 1997 VX8|| 9 november 1997 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (15000) CCD || 1997 WZ16|| 23 november 1997 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten